10369 Sinden – asteroide della fascia principale
 Bradly Sinden – taekwondoka britannico 
 Donald Alfred Sinden – attore cinematografico, teatrale e televisivo britannico